Loddiges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Conrad Loddiges
 George Loddiges